

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 3 podstawowe
 Smolary – część miasta Gołańcz
 Smolary – część miasta Gostynin
 Smolary – część miasta Jastrowie
 Smolary – część miasta Szamocin
 Smolary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko
 Smolary – część wsi Gogółkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa
 Smolary – część wsi Juncewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski
 Smolary –  część wsi Straduń w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Smolary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Smolary – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski

Miejscowości na Ukrainie
 Smolary – wieś w rejonie starowyżewskim, obwodu wołyńskiego

Inne 
 Smolary – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Smolary
 Smolary Bytnickie
 Smolary Stoleńskie
 Smolary Świtaskie
 Smolary Rogowe